nadvojvoda Leopold Ludwig Habsburško-Lotarinški,  avstrijski cesarski viceadmiral * 6. junija 1823, Milano, tedaj Avstrijsko cesarstvo, † 24. maja 1898, Hernstein.

Življenje

Vojaška kariera 

Ko je nadvojvoda Maksimiljan Habsburško-Lotarinški marca 1864 sprejel mehiško krono, je cesar Franc Jožef k bratu na grad Miramar v Trstu poslal Leopolda, da mu izroči v podpis listino o odpovedi pravici do avstrijskega prestola. Med dvema bratranca je bilo že pred tem veliko zamer, saj je zlasti Maksimilijan v Leopoldu videl možnega prestolonaslednika, zato je zahtevo o podpisu izjave kategorično zavrnil, vendar je ta dokument podpisal ob obisku cesarja Franca Jožefa v Miramaru 9. aprila 1864.  

Seveda se je Maksimilijanov odpor do Leopolda še povečal ob njegovem imenovanju za njegovega naslednika v vrhu poveljstva avstrijske cesarske vojne mornarice, ki mu je bil podeljen sočasno s činom viceadmirala aprila 1864. 

Z ustanovitvijo dvojne monarhije leta 1867, so temu ustrezno reorganizirali tudi vojno mornarico. Novi naslov poveljnika vojne mornarice je marca 1868 prejel Wilhelm Tegetthoff, ki je bil imenovan tudi na novi položaj vodje pomorskega odseka vojnega ministrstva.

Leopold se ni nikoli poročil in se je po odstopu z vodstva vojne mornarice ni več pojavljal v javnosti. Umrl je na Hernsteinu  24. maja 1898.

Rodovnik

Odlikovanja
 Red zlatega runa
 Red svetega Andreja
 Red belega orla
 Red svete Ane
 Red črnega orla
 Red rdečega orla

Viri 

 Pohl, Walther: Habsburžani:zgodovina evropske rodbine, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1994 

Avstrijski admirali
Habsburžani
Lotarinški Habsburžani
Nosilci reda črnega orla
Nosilci reda zlatega runa
Nosilci reda svetega Andreja
Nosilci reda belega orla (Poljska)
Nosilci reda svete Ane
Nosilci reda rdečega orla